ISO 8859-10 (Latin-6) — кодировка в стандарте ISO 8859 для североевропейских языков (по охвату символов примерно соответствует ISO 8859-4).

Таблица 
Нижняя часть таблицы (0—7F) не показана, так как совпадает с US-ASCII. Цифры под символами обозначают их номер в Юникоде.

Ссылки 
 Официальная таблица кодировки на сайте www.unicode.org

ISO 8859